Název Beroun má více sídel:
 Beroun – město v okrese Beroun
 Beroun (Teplá) – vesnice spadající pod město Teplá v okrese Cheb

Slovo Beroun se objevuje také v názvech obcí:
 Moravský Beroun – město v okrese Olomouc

jiné významy
 Beroun – zaniklý rybník z bolevecké rybniční soustavy v Plzni
 beroun – stratigrafický (geologický) stupeň, pojmenovaný podle města Beroun (přibližně odpovídá caradoku)

příjmení
 Jan Beroun (* 1962) – bývalý český policista, od roku 2014 ředitel Vojenského zpravodajství
 Jiří Beroun (* 1980) – český lední hokejista

Související články 
 Berounka
 Berounský

Rozcestníky - místopisné jméno
Rozcestníky - příjmení